Munychia (Oudgrieks:  / Mounychía) kan verwijzen naar:
Munychia (haven), de kleinste oorlogshaven van het oude Athene;
Munychia (festival), Atheens festival ter ere van Artemis Munychia.